Mougeot ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Mougeot (1815–1889), französischer Arzt, Geologe und Paläobotaniker
 Jean-Baptiste Mougeot (1776–1858), französischer Arzt und Botaniker
 Léon Mougeot (1857–1928), französischer Jurist und Politiker